Pesca:
 Pesca (Boyacá), une municipalité située dans le département de Boyacá, Colombie

 La Pesca, une bière blonde
 Caza y Pesca, une chaîne de télévision espagnole du groupe Prisa TV

Pešca 
 Pešca (), un village du nord-est du Monténégro